Akbary ist der Familienname folgender Personen:
 Abdullah Azzan Al-Akbary (* 1966), omanischer Leichtathlet
 Abdullah Sulaiman Al-Akbary (* 1961), omanischer Leichtathlet